Coppa Intercontinentale 2000 – edizione del torneo internazionale di calcio per club
 Coppa Intercontinentale 2000 – edizione del torneo internazionale di calcio a 5 per club